Michael J. Cox (nascido Troy Edward Ballou; 14 de setembro de 1969) é o nome artístico de um ex-ator pornográfico norte-americano.

Tendo começado sua carreira em 1993, aos 24 anos, Cox apareceu em mais de 600 filmes a partir de 2005, dirigiu três entre 1995 a 1997. Seu nome artístico é um trocadilho com o nome do ator Michael J. Fox.

Prêmios
 1999 AVN Award – Melhor ator (Vídeo) – L.A. Uncovered
 1999 AVN Award – Melhor ator coadjuvante (Filme) – Models
 2000 AVN Award – Melhor ator coadjuvante (Filme) – Seven Deadly Sins
 2000 AVN Award – Melhor cena de sexo grupal (Filme) – Nothing To Hide 3 & 4 (com Wendi Knight, Brandon Iron e Pat Myne)

Atores pornográficos dos Estados Unidos